Сезон 2006/07 стал для Баварии 42-м в Чемпионате Германии и 107-м подряд со дня основания клуба. Сезон клуб провел хуже предыдущего, даже трофея взять не удалось. Из-за неудовлетворительных результатов главный тренер Феликс Магат был уволен, а на его место вернулся Оттмар Хитцфельд, которого Магат заменил в свое время. Клуб закончил чемпионат без медалей, занял 4 место, вылетел в 1/8 финала из Кубок Германии, проиграл финал Кубка лиги и уступил в Лиге чемпионов на стадии 1/4 финала Милану.

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Трансферы

Пришли в клуб

Лето 

Убытки:24.000.000

Зима 
Трансферные сделки не совершались

Убытки:0

Ушли из клуба

Лето 

Прибыль:2.500.000

Зима 

Прибыль:0

Общие убытки:24.000.000

Общая прибыль:2.500.000

Разница:21.500.000

Соревнования

Бундеслига

Результаты турнира

Турнирная таблица

Кубок Германии

1-й раунд

2-й раунд

1/8 финала

Кубок лиги

1/2 финала

финал

Лига чемпионов

Групповой этап

Плей-офф

1/8 финала

1/4 финала

Статистика

Игры и голы 

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Вратари

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Защитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Полузащитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Нападающие

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Покинули клуб в течение сезона

|}

Бомбардиры

Ссылки